

Geografia 
 Eden Prairie – città nella contea di Hennepin, Stato del Minnesota, Stati Uniti d'America
 Grand Prairie – città situata tra le contee di Dallas, Ellis e Tarrant, Texas, Stati Uniti d'America
 Grande Prairie – cittadina della provincia dell'Alberta a Nord-Ovest di Edmonton, Canada

Altro 
 Prairie School – stile architettonico principalmente statunitense apparso tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo
 Prairie Masker – sistema di riduzione dell'emissione sonora in acqua installato su alcune unità navali della Marina degli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Belle Prairie
 La Prairie
 Prairie Grove
 Prairie City
 Prairie View